Santuario puede referirse a:

Religión 
 Santuario, construcción para fines específicamente religiosos o de veneración.
 Santuario sintoísta o shintoísta, llamado jinja, templo de dicha religión japonesa.

Localidades 
 El Santuario, municipio colombiano del departamento de Antioquia.
 Santuario, municipio colombiano del departamento de Risaralda.

Cultura 
 Santuario (1903), novela de Edith Wharton.
 Santuario (1931), novela de William Faulkner.
 Santuario, manga de Yoshiyuki Okamura y Ryōichi Ikegami.
 El Santuario, lugar ficticio del manga Saint Seiya.
 El santuario (2002), novela de Anne Rice.
 El Santuario, parte del grupo de monumentos neolíticos relacionados con Avebury en el sur de Inglaterra declarados Patrimonio de la Humanidad.
 Santuario, banda de hardcore/thrash metal formada en la República Dominicana.
 Santuario, banda española de synth pop.
 El santuario (Sanctum), película de 2011 con producción ejecutiva de James Cameron.

Biología 
 Santuario de animales, una instalación donde son llevados animales para que vivan y estén protegidos por el resto de sus vidas.
 Santuario natural, áreas donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico.

Enlaces externos